

Istruzione 
 Master universitario – titolo di studio rilasciato dalle università
 Master in Business Administration

Informatica, tecnologia e scienze matematiche  
Architettura master-slave
 Master theorem – nell'analisi degli algoritmi
 Master theorem di MacMahon – in combinatorica
 Master equation – nella fisica teorica
 Master (o matrice originale) – il primo supporto originale su cui è inciso o registrato o realizzato un contenuto audio, foto, video
 Master – software per giocare a Go

Musica 
 Master – gruppo death metal statunitense
 Master – album dei Master del 1990

Altro 
 Master Mariner Unlimited – in lingua inglese, il comandante di una nave 
 Master (The Master) – serie televisiva statunitense del 1984
 Master – film del 2006 diretto da Cho Ui-seok
 Master – categoria dell'atletica leggera che comprende gli atleti dai 35 anni in su
 Master – categoria del nuoto amatoriale che comprende atleti che hanno superato i 25 anni
 M-346 Master – aereo da addestramento avanzato di 4ª generazione italiano.
Master – nel BDSM, l'individuo di sesso maschile che esercita la dominazione

Pagine correlate 
The Master